Acraea parageum is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1900 door Henley Grose-Smith.

Verspreiding
De soort komt voor in Kameroen, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Congo-Brazzaville, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Kinshasa, Soedan, Ethiopië, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania en Zambia.

Waardplanten
De rups leeft op Oncoba schweinfurthii (Salicaceae).

Ondersoorten
Acraea parageum parageum (Grose-Smith, 1900) (Kameroen, Gabon, Congo-Brazzaville, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Kinshasa, Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia)
Acraea parageum homochroa (Rothschild & Jordan, 1905) (Ethiopië)
Acraea parageum insulana Ackery, 1995 (Equatoriaal-Guinea)

Heliconiinae
Dier uit het Afrotropisch gebied